Heyck ist der Familienname folgender Personen: 

 Eduard Heyck (1862–1941), deutscher Kulturhistoriker, Herausgeber, Schriftsteller und Dichter
 Hans Heyck (1891–1972), deutscher Schriftsteller und Dichter
 Wilhelm von Heyck († 1508), deutscher Geistlicher und Benediktiner

Siehe auch:
 Heick
 Hayk
 Haik
 Hike